The Matrix (filmska trilogija), filmski serijal u četiri nastavaka:
 The Matrix, prvi film tetralogije
 The Matrix Reloaded, drugi nastavak tetralogije
 The Matrix Revolutions, treći nastavak tetralogije
 The Matrix Resurrections, četvrti nastavak tetralogije
 The Matrix (album), glazbeni album
 The Matrix (producentska skupina), producentska skupina
 The Matrix, instumentalni sastav